William Daniel Phillips (1948), Amerikaans natuurkundige;
 William Phillips (geoloog) (1775-1828), Engels mineraloog en geoloog;
 William Phillips (mycoloog) (1822-1905)
 William Phillips (voetballer), voetballer uit Costa Rica.
 William Phillips (diplomaat), Amerikaans diplomaat
 Tully Marshall, de artiestennaam van Wiliam Phillips, een Amerikaans acteur
 William Phillips (econoom) (1914-1975), Nieuw-Zeelands econoom
 William Phillips (waterpolo) (1943-2022), Australisch waterpoloër